Lerou ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie Lerou (1855–1935), französische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Herman Lerou (* 1942), niederländischer Architekt
 Roger Lerou (1890–1979), französischer Rugby-Union-Spieler
 Stine Lerou (1901–1997), niederländische Schauspielerin